Weichselberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Weichselberger (1919–2009), österreichischer Landwirt und Politiker
 Kurt Weichselberger (1929–2016), österreichischer Statistiker

Siehe auch:
 Weixelberger
 Weichselberg